Тренер года женской НБЛ () — ежегодный приз, вручаемый лучшему тренеру женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), который был учреждён в сезоне 1987 года. Обладатель награды определяется путём голосования, которое проходит в течение всего первенства и определяется по сумме баллов, полученных тренерами в ходе каждого голосования. После каждого тура капитаны команд и судьи, обслуживавшие встречу, заполняют карточку для голосования, при этом за первое место присуждаются три очка, два — за второе и одно — за третье.

Самым титулованным наставником в истории женской НБЛ является Том Мар, который завоёвывал звание лучшего тренера четыре раза, Шерил Чемберс становилась лучшим тренером три раза, а ещё семь наставников, Фил Браун, Марк Райт, Гэри Фокс, Кэрри Граф, Гай Моллой, Энди Стюарт и Шеннон Сибом выигрывали этот трофей дважды. Чаще других обладателями данной награды становились тренеры команд «Мельбурн Бумерс» (6 раз), «Перт Линкс» (5 раз), а «Данденонг Рейнджерс», «Сидней Юни Флэймз» и «Канберра Кэпиталз» (по 4 раза), «Аделаида Лайтнинг» (три раза). А действующим обладателем этого почётного трофея является Райан Петрик из клуба «Перт Линкс».

Легенда к списку

Обладатели награды

Ссылки 
 
 

Награды женской НБЛ
Награды, появившиеся в 1987 году
Награды по алфавиту